Elba Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Elba Township (Illinois)
 Elba Township (Gratiot County, Michigan)
 Elba Township (Lapeer County, Michigan)
 Elba Township (Minnesota)